Пашутино — деревня в Зубцовском районе Тверской области России. Входит в состав Зубцовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Вазуза в 5 км на юго-запад от города Зубцов.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня являлась центром Белогуровской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Ожибоковского сельсовета Зубцовского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Зуевского сельского округа, с 2005 года — в составе Зубцовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Зубцовского района